Ludwig Heimrath ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Heimrath senior (* 1934), kanadischer Autorennfahrer
 Ludwig Heimrath junior (* 1956), kanadischer Autorennfahrer, Fahrsicherheitstrainer und Unternehmer